Greenland peut désigner :

Toponymes 
 Groenland :  pays constitutif du Danemark

Greenland : chef-lieu de la paroisse de Saint Andrew à la Barbade ;

Greenland : ville du comté de Washington, dans l’État de l’Arkansas
 Greenland : municipalité du comté de Rockingham au New Hampshire

Patronyme 
 Colin Greenland (né en 1954) : auteur de science-fiction britannique ;
 Laurie Greenland (né en 1997) : cycliste britannique ;
 Seth Greenland (né en 1955) : dramaturge américain ;

Autres 
 Greenland : film catastrophe américain de Ric Roman Waugh, sorti en 2020.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme